Paracatu - município brasileiro do estado de Minas Gerais
Paracatu (distrito de Mariana)
Rio Paracatu - rio brasileiro do estado de Minas Gerais

Veja também 
Porecatu - município brasileiro no estado do Paraná

Desambiguação